Подка́менная Тунгу́ска (в верховьях Ка́танга, ) — река в России, в Иркутской области и Красноярском крае, правый приток Енисея.

География 

Длина — 1865 км, площадь водосборного бассейна составляет 240 тыс. км². Берёт начало с Ангарского кряжа и протекает по Среднесибирскому плоскогорью. В своих верховьях течёт по широкой и глубокой долине и носит название Катанга. Является по преимуществу горной рекой с порожистым руслом. Во многих местах прорезает выходы твёрдых вулканических пород (траппов) и образует узкие ущелья. Выветрившиеся обнажения траппов по склонам долины образуют характерные столбчатые отдельности или «столбы». Часть реки выше впадения р. Тэтэрэ носит название Катанга и характеризуется узкими участками с порогами со скоростью течения до 3—4 м/сек. Наиболее значительными порогами на реке являются «Большой» в 535 км от устья, «Мучной» (417 км), «Полигузские» (471—474 км), «Вельминские» (254 км) и другие. В 250 км от устья долина вновь расширяется до двадцати и более километров. Этот участок русла Подкаменной Тунгуски изобилует перекатами.

Притоки 
Основные притоки: слева — Камо, Вельмо; справа — Чула, Тэтэрэ, Чуня.

Гидрология 
Питание реки преимущественно снеговое (60 %); на дождевое питание и на питание грунтовыми водами приходится 16 и 24 % соответственно. Половодье продолжается с начала мая до конца июня, в низовьях до начала июля. С июля до октября летняя межень, прерываемая подъёмом уровня до 5,5 м во время паводков, которых может быть от одного до четырёх в год. Среднегодовой расход воды — в устье составляет 1587,18 м³/с, во время летних паводков достигает 35 000 м³/с. Ледовые явления с середины октября, осенний ледоход 7-16 суток сопровождается образованием зажоров.

Ледостав с конца октября до середины мая. Ледоход продолжается 5-7 суток в верховьях и до 10 суток в низовьях, проходит бурно, при заторах уровень поднимается на 29,7 м. Зимнее питание ослаблено из-за нахождения бассейна реки в зоне вечной мерзлоты и достигает наименьших значений 3-15 м³/с, общий зимний сток составляет 11 % от годового.

Ниже приводится диаграмма средней водности Подкаменной Тунгуски в м³/с по месяцам, полученная на основании 52 лет наблюдений с контрольно-измерительной станции «Кузьмовка».

Населённые пункты 
На Подкаменной Тунгуске расположены населённые пункты Ванавара, Байкит, Подкаменная Тунгуска, Куюмба.

Хозяйственное использование 
Река используется для судоходства на 1146 км; в половодье крупные суда доходят до Байкита на 571 км от устья, выше — рейсы катеров с баржами. При обычном уровне воды река судоходна только на участке нижнего её течения, до устья р. Вельмо, — на расстоянии 275 км.

Достопримечательности 
Название реки стало широко известно после произошедшего в 1908 году падения так называемого Тунгусского метеорита, которое имело место несколько выше впадения в реку притока Ванаварка.

Примечания

Литература 
 
 

Притоки Енисея
Реки Усть-Илимского района
Реки Эвенкийского района
Реки Туруханского района